Corvera kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Corvera (ort i Spanien), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 
 Corvera de Asturias (kommunhuvudort), Asturien, Province of Asturias, 

Robotskapade Spanienförgreningar